Peraltilla kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Peraltilla (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Peraltilla (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar